Naracoorte – un parco nazionale australiano, nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO
 Naracoorte – una città dell'Australia Meridionale
 Municipalità di Naracoorte Lucindale – una Local Government Area dell'Australia Meridionale